Händl ist der Name von

 Klaus Händl (* 1969), österreichischer Schriftsteller, Schauspieler, Filmregisseur und Dramatiker
 Leonhard Händl (* 1942), deutscher Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Händl (Adelsgeschlecht)